Klimaatkast (testen), een apparaat voor het simuleren van klimaat, ook wel klimaatsimulatie genoemd
 Klimaatkast (server), ruimte waarin de warmtelast van computerapparatuur onder controle gehouden wordt
 Wijnkoelkast, huishoudelijk apparaat waarin wijn op een vaste temperatuur wordt gebracht en gehouden